Гандо:

 Гандо — авиабаза на Канарских островах.
 Гандо, Марселен (род. 1997) — камерунский футболист.